Melody puede referirse a:

Personas 
 Melody (n. 1990), cantante y compositora española;
 Melody (n. 1982), cantante nipoestadounidense;
 Kris Melody (n. 1989), cantante estadounidense.

Entretenimiento 
 Melody (2003), primer maxisencillo (o EP) de la cantante y compositora española del mismo nombre;
 Melody, canción de Megumi Nakajima;
 Melody (1971), película de Waris Hussein;
 Melody, canción de Clark Owen.